Schloss Auhof ist die Bezeichnung für:

 Schloss Auhof (Blindenmarkt), Niederösterreich
 Schloss Auhof (Perg), Oberösterreich
 Schloss Auhof (Linz) im Statistischen Bezirk Dornach-Auhof der Stadt Linz
 Schloss Auhof (Pupping), Herrenhaus in Pupping bei Eferding

Siehe auch: 
 Auhof – ein Überblick